In 2013 werd de tiende editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Willy Sanvitto. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 7 augustus tot 27 oktober. Voor het eerst vond er geen voorronde plaats en werd de competitie meteen in bekervorm beslecht. Novo Hamburgo werd kampioen en plaatste zich zo voor de Copa do Brasil 2014 en de Super Copa Gaúcha 2013..

Eindfase
Indien een team met twee goals of meer op verplaatsing won werd er in de eerste ronde geen terugwedstrijd gespeeld.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa FGF
FGF Copa